En Pologne, Zofiówka est le nom de :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zofiówka, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Zofiówka, village du powiat de Bełchatów
 Zofiówka, village du powiat de Łódź-est

dans la voïvodie de Lublin
 Zofiówka, village
dans la voïvodie de Mazovie
 Zofiówka, village du powiat de Grójec
 Zofiówka, village du powiat de Lipsko 
 Zofiówka, village du powiat de Płock 
 Zofiówka, village du powiat de Sochaczew

dans la voïvodie de Podlachie
 Zofiówka, village du powiat de Grajewo
 Zofiówka, village du powiat de Mońki

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zofiówka, village du powiat de Busko 
 Zofiówka, village du powiat de Staszów

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zofiówka, village